Szlakiem Walk Majora Hubala 2019 – 14. edycja wyścigu kolarskiego Szlakiem Walk Majora Hubala, który odbył się w dniach od 31 maja do 2 czerwca 2019. Wyścig był częścią UCI Europe Tour 2019.

Etapy

Drużyny

Wyniki etapów

Etap 1

Etap 2A

Etap 2B

Etap 3

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja punktowa

Klasyfikacja górska

Klasyfikacja młodzieżowa

Klasyfikacja drużynowa

Bibliografia 
 
 

2019 w polskim sporcie
UCI Europe Tour 2019
2019